Anders Ljungberg, een Zweedse voetballer
 Fredrik Ljungberg, een Zweedse voetballer
 Mikael Ljungberg, een Zweedse worstelaar